Emanuelis ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Emanuel.

Personen 
Emanuelis Zingeris (*  1957), Politiker, Mitglied des Seimas

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname
Theophorer Personenname